OŽB - kratica za opća županijska bolnica. Bolnice s takvim nazivom postoje u Našicama, Pakracu i Požegi.

Kratice